Soay – wyspa Szkocji, w archipelagu Hebrydów Wewnętrznych
 Soay – wyspa Szkocji, w archipelagu St Kilda
 Soay – rasa owcy domowej